Гран-при Европы 1983 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1983 года. Прошёл на трассе Брэндс-Хэтч в Англии. Соревнования состоялись 25 сентября 1983 года. На этом Гран-при свой первый быстрый круг показал Найджел Мэнселл, для Джонатана Палмера эта гонка стала первой, в которой он смог квалифицироваться, а Бруно Джакомелли заработал свои последние очки в Формуле-1.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Европы